Die polnische Bezeichnung Resko kommt in folgenden Namensverbindungen vor:
 Resko: Stadt und Gemeinde in der Woiwodschaft Westpommern (deutsch Regenwalde)
 Nowe Resko: Dorf in der Woiwodschaft Westpommern (deutsch Ritzig, Kreis Belgard-Schivelbein)
 Resko Górne: Quellsee der Rega in der Woiwodschaft Westpommern (deutsch Ritzigsee)
 Resko Przymorskie: Küstensee in der Woiwodschaft Westpommern bei Trzebiatow (deutsch Kamper See bei Treptow an der Rega)